Spartan – odmiana jabłoni
 Spartan – gra komputerowa z 2004 roku
 Spartan – film z 2004 roku
 Spartan: Total Warrior – gra komputerowa z 2005 roku
 Spartan – robocza nazwa przeglądarki Microsoft Edge
 FV103 Spartan – brytyjski transporter opancerzony
 Spartan APC – kanadyjski samochód opancerzony
 C-27A Spartan – włoski samolot transportowy
 C-27J Spartan – włoski samolot transportowy, wersja rozwojowa samolotu powyżej